Mi (romanização do hiragana み ou katakana ミ) é um dos kana japoneses que representam um mora. No sistema moderno da ordem alfabética japonesa (Gojūon), ele ocupa a 32.ª posição do alfabeto, entre Ma e Mu.

Traços

M
M